Termenul „James Ross” se poate referi la:

James Clark Ross (1800-1862), explorator englez
James Ross (politician) (1762-1847), politician american
James Donaldson Ross (1866-1902), fotbalist scoțian
James William Ross (* 1952), comentator sportiv